Аудро́нюс Ажу́балис (; род. 17 января 1958, Вильнюс) — литовский журналист и политический деятель; член Сейма Литовской Республики (1996—2000, 2004—2008, 2008—2012, 2012—2016, 2016—2020 и 2020—2024); министр иностранных дел Литвы (11 февраля 2010 — 13 декабря 2012). В 2011 году — председатель ОБСЕ.

Биография 
Родился в Вильнюсе и окончил вильнюсскую среднюю школу имени Антанаса Венуолиса (1976). Поступил на исторический факультет Вильнюсского государственного университета на специальность журналистики, но был отчислен со второго курса за связи с членами Литовской Хельсинкской группы. В 1977—1979 годах служил в Советской Армии.

В 1979—1988 годах работал в Литовском государственном комитете по делам издательств, печати и книжной торговли, Литовском учебно-методическом центре культуры, Литовском государственном Комитете телевидения и радиовещания, Литовском республиканском агентстве по прокату кинофильмов. Одновременно в 1982 году продолжил учёбу на заочном отделении факультета журналистики Вильнюсского государственного университета, которое окончил в 1989 году.

В 1989—1990 годах был корреспондентом еженедельной газеты Саюдиса  («Возрождение»).

Работал представителем для связи с печатью председателя Верховного Совета (Восстановительного Сейма) Литвы Витаутаса Ландсбергиса (1990—1992). В течение шести месяцев изучал политику и экономику в  Макалестер колледжа (Сент-Пол (Миннесота) (1990). Занимал должность заведующего Центром информации и анализа Верховного Совета (Восстановительного Сейма; 1991—1993).

В 1993 году основал первый в Литве консультационный центр по связям с общественностью  и руководил им до ноября 1996 года. В 1996 году был избран членом Сейма Литовской Республики. В Сейме занимал должности председателя Комитета иностранных дел, заместителя председателя Комитета по европейским делам.

Одновременно президент Литовско-Британской торговой палаты (1998—2000). С 1998 года член партии консерваторов Литвы «Союз Отечества» (в настоящее время «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы).

В 2001—2004 годах был генеральным директором общественного учреждения «Центр переводов, документации и информации» при канцелярии Правительства Литовской Республики. В 2001—2003 годах был президентом Национальной ассоциации издателей журналов.

Участвовал в выборах в Сейм также в 2000 год, но не был избран. Числился избранным с 23 июня 2004 по 28 июня 2004 года. В ноябре 2004 года был вновь избран членом Сейма Литовской Республики. Избранный в парламент в 2008 году, стал председателем Комитета по иностранным делам.

С 11 февраля 2010 года (до октября 2012 года) министр иностранных дел Литвы, сменив временно исполнявшую обязанности министра иностранных дел (после отставки Вигаудаса Ушацкаса) Расу Юкнявичене.

В 2011 году Литва председательствовала в ОБСЕ, и Ажубалис являлся председателем ОБСЕ. Избран членом Сейма 2012—2016 годов, состоит заместителем председателя Комитета по иностранным делам и Комитета по европейским делам, а также ряда парламентских и межпарламентских групп.

Был избран по списку Союз Отечества — Христианские демократы Литвы членом Сейма Литвы, где стал заместителем председателя комитета по делам Европы и членом комитета иностранных дел. По тому же партийному списку был избрана в 13-й Сейм (2020—2024), где стал председателем комитета по европейским делам, членом комитета иностранных дел и ряда межпарламентских групп.

Владеет английским и русским языками.

Женат, две дочери.

Награды и звания 
 Медаль Памяти 13 января (Литва, 1999)
 Памятный знак по случаю приглашения Литвы вступить в НАТО (2003)
 Орден «За заслуги» III степени (Украина, 2007)
 Орден Креста земли Марии второй степени (Эстония, 2013)
 Орден Чести (Грузия, 2014)

Примечания

Ссылки 
 Аудронюс Ажубалис. Министр иностранных дел Литовской Республики
 На пост главы МИД Литвы делегирован Аудронюс Ажубалис
 Audronius Ažubalis
 «Эхо Москвы»: Интервью с Аудронюсом Ажубалисом

Выпускники Вильнюсского университета
Члены Сейма Литвы
Журналисты Литвы
Члены Союза Отечества
Министры иностранных дел Литвы
Председатели ОБСЕ
Кавалеры ордена Креста земли Марии 2-го класса
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Кавалеры ордена Чести (Грузия)